Mildenhall è il nome di due località inglesi:

Mildenhall (Suffolk)
Mildenhall (Wiltshire)